Il doppio  dello  SAP Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Scott Lipsky e Rajeev Ram erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in semifinale da Kevin Anderson e Frank Moser. Questi ultimi sono stati poi battuti in finale da Mark Knowles e Xavier Malisse per 6-4, 1-6, [10-5].

Teste di serie

 Christopher Kas /  Santiago González (quarti di finale)
 Scott Lipsky /  Rajeev Ram (semifinale)

 Paul Hanley /  Jamie Murray (quarti di finale) 
 Mark Knowles /  Xavier Malisse (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 2012
ATP World Tour 2012